Энсинас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 17,66 км². Население — 68 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии